O Estádio Campo Desportivo, posteriormente batizado Complexo Olímpico de Macau, é um estádio multiuso localizado na ilha da Taipa, em Macau, fundado em 1995. É atualmente utilizado para partidas de futebol, mas também tem uma pista de atletismo. O estádio tem uma capacidade para 16 mil espetadores e foi uma das sedes dos Jogos da Lusofonia de 2006.

Ligações externas 
 Imagem de satélite do Google Maps

Campo Desportivo
Localidades que se encontram na Freguesia de Nossa Senhora do Carmo
Jogos da Lusofonia de 2006